Stéphane Delplace (1953-), compositeur français
 Aurore Delplace, chanteuse belge

Voir aussi
 
 
 
 
Patronyme belge
Patronyme français